Edgar kan verwijzen naar:
 Koning Edgar van Engeland (942 – 975).
 Koning Edgar van Schotland (1074 – 1107).
 Edgar Ætheling, ongekroonde koning van Engeland (1066).
 Edgar, een opera van Giacomo Puccini
 Edgar, een personage in Shakespeares toneelstuk King Lear.
 HMS Edgar, de naam van een aantal Britse oorlogsschepen.
 Edgar (voornaam), een voornaam voor jongens.
diverse plaatsen in de VS, waaronder:
Edgar (Nebraska)
Edgar (Wisconsin)
De Edgar Allan Poe Award

Andere personen met de voornaam Edgar 
 Edgar Allan Poe, Amerikaans schrijver en dichter
 Edgar Amanh, Surinaams ambassadeur in Nederland
 Edgar Azzopardi, Maltees voetbalscheidsrechter
 Edgar (Ted) Codd, Brits informaticus
 Edgar Castillo, Mexicaans-Amerikaans voetballer
 Edgar Colle, Belgisch schaakkampioen
 Edgar Davids, Surinaams-Nederlands voetballer
 Edgar Degas, Frans schilder
 Edgar Douglas Adrian, Brits elektrofysioloog, Nobelprijswinnaar
 Edgar Fernhout, Nederlands kunstschilder, zoon van Charley Toorop
 Edgar Michiels van Verduynen, Nederlands politicus, minister zonder portefeuille tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Edgar P. Jacobs, Belgisch striptekenaar
 Edgar Quinet, Frans schrijver en historicus
 Edgar Reitz, Duits regisseur van Heimat
 Edgar Rice Burroughs, Amerikaans schrijver van Tarzan
 Edgar van der Roer, Nederlands voetballer
 Edgar Tinel, Vlaams pianist en componist
 Edgar Vaca, Boliviaans voetballer
 Edgard Varèse, Frans componist
 Edgar Wallace, Brits schrijver
 Edgar Wijngaarde, Surinaams minister van financiën
 J. Edgar Hoover, directeur van de FBI